Distorsione – il cambiamento di una forma d'onda a causa del passaggio attraverso un componente fisico non lineare.
 Si parla di distorsione anche in musica: è un effetto applicato soprattutto al suono della chitarra elettrica (tramite un distorsore), ed è un'applicazione particolare del primo caso indicato sopra.
Distorsione – effetto ottico di deformazione
 Distorsione – trauma a carico delle strutture capsulo-legamentose delle articolazioni.
 Distorsione – il modo di rappresentare una superficie terrestre su una mappa piana.
Distorsione grafica, vedi aliasing.
Distorsione – bias (errore sistematico)
Distorsione – in economia, condizione che genera inefficienza economica

Altri progetti

Collegamenti esterni